

Населені пункти та їхні частини
 Ліпово — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпово — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ліпово — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ліпово — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Ліпово — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Ліпово — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпово — село в гміні Круклянкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпово — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпово — частина села Косаково в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпово — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпово — осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпово — осада в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпово — лісова осада в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства

Примітки